Păuleasca se poate referi la:

 Păuleasca, Teleorman 
 Păuleasca (Micești), Argeș
 Păuleasca (Mălureni), Argeș

 Râul Păuleasca, Miniș
 Râul Păuleasca, Micești

Vezi și 
 Paul (dezambiguizare)
 Păuleni (dezambiguizare)
 Păulești (dezambiguizare)